Ранчо Борегеро има више значења:

 Ранчо Борегеро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Борегеро (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику